Бене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 380 км на південь від Парижа, 45 км на південний схід від Ліможа, 37 км на північний захід від Тюля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 123 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 248,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бене на сайті французького Національного інституту географії
 Бене на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Коррез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Коррез